Broad Street est le nom de plusieurs localités :
 Broad Street (East Sussex)
 Broad Street (Manhattan)
 Broad Street (Suffolk)
 Broad Street (Wiltshire)

C'est aussi : 
 Broad Street est une station du métro de New York
 Broad Street, une des principales artères de Philadelphie.